Michel Belhumeur (né le  à Sorel dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Carrière 
Après des stages juniors avec les Éperviers de Sorel et les Rangers de Drummondville, il est repêché par les Flyers de Philadelphie au  du repêchage amateur de la LNH de 1969,  au total.
Il connaît une bonne première saison à titre de gardien auxiliaire avec les Flyers en 1972-1973, compilant une fiche de 9 victoires, 7 défaites et  nuls. Lors du repêchage d'expansion de 1974, il est sélectionné par les Capitals de Washington. Les Capitals connaissent toutefois une mauvaise saison en 1974-1975 (8 victoires seulement en 80 parties) et Belhumeur ne remporte aucun match. En 2 saisons à Washington, il n'obtient aucune victoire, enregistrant 29 défaites et  nuls. Il termine sa carrière professionnelle dans la North East Hockey League en 1979.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965 || Éperviers de Sorel ||  || 5 || 1 || 4 || 0 || 300 || 22 || 6,4 ||  || BL ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Éperviers de Sorel || LHJQ || 4 || 1 || 3 || 0 || 220 || 27 || 7,36 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Éperviers de Sorel || LHJQ || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 5 || 2,5 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Rangers de Drummondville || LHJQ || 34 ||  ||  ||  ||  || 135 || 3,85 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || As de Québec || LAH || 2 ||  ||  ||  || 100 || 10 || 6 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Checkers de Charlotte || EHL || 14 ||  ||  ||  || 840 || 42 || 3 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || As de Québec || LAH || 37 || 12 || 15 || 8 ||  || 110 || 3,17 ||  || 1 || 12 || 1 || 0 || 1 || 60 || 4 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1971-1972 || Robins de Richmond || LAH || 45 || 20 || 17 || 8 ||  || 122 || 2,77 ||  || 2 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Flyers de Philadelphie || LNH || 23 || 9 || 7 || 3 ||  || 60 || 3,23 || 90,3 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 10 || 1 || 5,94 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 1972-1973 || Robins de Richmond || LAH || 12 ||  ||  ||  || 671 || 49 || 4,38 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Robins de Richmond || LAH || 45 || 13 || 23 || 7 ||  || 179 || 4,18 ||  || 0 || 8 || 3 || 1 || 2 || 191 || 13 || 4,08 ||  || 1 || 14
|-
| 1974-1975 || Capitals de Washington || LNH || 35 || 0 || 24 || 3 ||  || 162 || 5,37 || 86,1 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Capitals de Washington || LNH || 7 || 0 || 5 || 1 || 376 || 32 || 5,11 || 86 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Robins de Richmond || LAH || 45 || 19 || 24 || 2 ||  || 159 || 3,56 ||  || 0 || 10 || 4 || 2 || 1 || 194 || 7 || 2,16 ||  || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Oilers de Tulsa || LCH || 34 || 17 || 12 || 3 ||  || 131 || 4 ||  || 3 || 6 || 1 || 0 || 1 || 70 || 4 || 3,43 ||  || 0 || 2
|-
| 1977-1978 || Oilers de Tulsa || LCH || 24 || 8 || 14 || 0 ||  || 96 || 4,37 ||  || 1 || 13 || 5 || 2 || 3 || 305 || 15 || 2,95 ||  || 0 || 7
|-
| 1978-1979 || Mohawks d'Utica || NEHL || 24 ||  ||  ||  ||  || 89 || 4,08 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Aces de Jersey/Hampton || NEHL || 11 ||  ||  ||  || 665 || 37 || 3,34 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 65 || 9 || 36 || 7 ||  || 254 || 4,62 ||  || 1 || 12 || 1 || 0 || 0 || 10 || 1 || 5,94 ||  || 0 || 0

Références 

Naissance en septembre 1949
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des As de Québec
Joueur des Robins de Richmond
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Checkers de Charlotte (EHL)
Naissance à Sorel-Tracy
Joueur québécois de hockey sur glace